Бро́кман (; ),  Брокманн (; ) — німецьке, англійське та скандинавське прізвище.

Брокман
 Джон Брокман (нар. 1941) — американський літературний агент.
 Германус Брокман (1871—1936) — нідерландський весляр, чемпіон і призер літніх Олімпійських ігор 1900.
 Йоганн Франц Ієронім Брокман (1745—1812) — австрійський актор.

Брокманн
 Сігне Марі Брокманн (псевдонім Сінкен Гопп''; 1905—1987) — норвезька письменниця, поетеса, драматург і перекладач.
 Тео Брокманн (1893—1956) — нідерландський футболіст.

Складові
 Марія Шарлотта Брокман-Єрош

Вигадані
 Кент Брокман

Див. також 
 Брукман
 Брокмен

Примітки